L'adjectif Wesleyan ou Wesleyen se réfère principalement au wesleyanisme, théologie issue des frères John et Charles Wesley, fondateurs du méthodisme.
 En particulier, il désigne l’, qui s’est séparée de l’ en 1843.
 Le terme renvoie également à l’accent particulier placé sur la question de la sanctification, caractéristique du mouvement de la sainteté qui se réclame de John Wesley.

Utilisé en tant que substantif, le nom Wesleyan désigne plusieurs universités, et notamment des universités d’arts libéraux, en Amérique et en Asie, qui ont été nommées, depuis 1831, d’après John Wesley :
 1831 : Université Wesleyenne (Wesleyan University), dans le Connecticut
 1836 : , en Géorgie, première université au monde habilitée à délivrer des diplômes universitaires aux femmes
 1841 : Université Wesleyenne de l'Ohio (Ohio Wesleyan University)
 1842 : 
 1850 : Illinois Wesleyan University
 1850 : 
 1857 : 
 1864 : , dans le Missouri (disparu)
 1866 : , dans l’État de New York
 1881 : , au Japon
 1885 : , dans le Dakota du Sud
 1887 : 
 1887 : 
 1890 : 
 1890 : 
 1906 : , en Caroline du Sud
 1909 : 
 1920 : 
 1946 :  (Wesleyan University)
 1956 : 
 1961 : 
 1963 : , en Géorgie